Galeria Dworzec Zachodni w Toruniu – galeria Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Lokalizacja 
Galeria znajduje się w zachodniej części miasta, w dzielnicy Bielany, na terenie Miasteczka Akademickiego, przy ul. Gagarina 37a, w sąsiedztwie Placu ks. S. Frelichowskiego.

Charakterystyka 
Galerię otwarto w październiku 2012 roku wystawą malarstwa profesora Stefana Kościeleckiego, pierwszego szefa klubu „Od Nowa”. Promuje ona głównie sztukę współczesną - od form tradycyjnych po performance, instalacje, obiekty przestrzenne oraz videoart. Galeria współpracuje zarówno z zawodowymi artystami, jak i ze studentami oraz profesorami akademii sztuk pięknych z całej Polski. Warto dodać, że nazwa galerii pochodzi od dworca kolejowego Toruń Zachodni, który niegdyś się tu znajdował.

Ekspozycja (wybrana ) 
W latach ubiegłych można było zobaczyć następujące wystawy prac:
 Karol Ćwikła - ŁĄKI ŁAN – 2019 rok
 Karina Łyś - LEMON – 2017 rok
 Paula Gałązka - DJ’SET TAŃCZ WIĘCEJ (ROGUCKI/MARCELINA/LACH) – 2017 rok
 Agnieszka Koc - ENEJ – 2017 rok 
 Agnieszka Koc - WALENTYNKOWA GALA STANDUP – 2017 rok 
 Agnieszka Koc - PIDŻAMA PORNO – 2016 rok
 Łukasz Szalkowski - HAPPYSAD – 2016 rok

Zobacz też 
 Kultura w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona galerii

Galerie sztuki w Toruniu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika